La saison 1988-1989 est la  de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ouest. Les Broncos de Swift Current remporte la Coupe du Président en battant en finale les Winter Hawks de Portland. Puis les Broncos remportèrent par la suite la Coupe Memorial.

Saison régulière 
Avant le début de la saison, les Bruins de New Westminster sont relocalisés vers Kennewick dans l'État de Washington et renommés les Americans de Tri-City.

Classement

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries éliminatoires

Honneurs et trophées 
 Trophée Scotty-Munro, remis au champion de la saison régulière : Broncos de Swift Current.
 Trophée commémoratif des quatre Broncos, remis au meilleur joueur : Stu Barnes, Americans de Tri-City.
 Trophée Daryl-K.-(Doc)-Seaman, remis au meilleur joueur étudiant : Jeff Nelson, Raiders de Prince Albert.
 Trophée Bob-Clarke, remis au meilleur pointeur : Dennis Holland, Winter Hawks de Portland.
 Trophée Brad-Hornung, remis au joueur ayant le meilleur esprit sportif : Blair Atcheynum, Warriors de Moose Jaw.
 Trophée commémoratif Bill-Hunter, remis au meilleur défenseur : Dan Lambert, Broncos de Swift Current.
 Trophée Jim-Piggott, remis à la meilleure recrue : Wes Walz, Hurricanes de Lethbridge.
 Trophée Del-Wilson, remis au meilleur gardien : Danny Lorenz, Thunderbirds de Seattle.
 Trophée Dunc-McCallum, remis au meilleur entraîneur : Ron Kennedy, Tigers de Medicine Hat.
 Trophée Lloyd-Saunders, remis au membre exécutif de l'année : Dennis Beyak, Blades de Saskatoon.
 Trophée plus-moins de la WHL, remis au joueur ayant le meilleur ratio +/- : Darren Stolk, Tigers de Medicine Hat.

Voir aussi 

Hockey sur glace en 1988
Hockey sur glace en 1989
Saison de la LHOu